Covenant — пятнадцатый студийный альбом британской рок-группы UFO, выпущенный в 2000 году.

Об альбоме 
24 апреля 1998 года, во время тура в поддержку предыдущего альбома группы, Walk on Water Михаэль Шенкер покинул UFO. После этого группа на какое-то время распалась, так как из-за юридических проблем Фил Могг и Пит Уэй не могли выпускать альбомы под названием UFO.

В январе 2000 группа собралась вновь для записи нового альбома. Состав группы сократился до квартета. Кроме того, барабанщика Энди Паркера заменил Эйнсли Данбар, который раньше играл с Моггом и Уэем в их группе Mogg/Way.

К альбому прилагался бонусный диск под названием Live USA, который содержал песни, записанные группой в ходе гастролей по США.

Список композиций 
Все песни написаны Филом Моггом и Михаэлем Шенкером, если не указано иное.

Covenant

Live USA

Участники записи 
 Фил Могг — вокал
 Михаэль Шенкер — соло-гитара
 Пол Рэймонд — ритм-гитара, клавишные на Live USA
 Пит Уэй — бас-гитара
 Эйнсли Данбар — ударные, кроме «Live USA»

Приглашенные музыканты 
 Кевин Карлсон — клавишные, кроме «Live USA»
 Саймон Райт — ударные на «Live USA»
 Джесси Брэдман — бэк-вокал

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы UFO
Альбомы Shrapnel Records